Världarnas krig kan syfta på:

 Världarnas krig – roman från 1898 av H.G. Wells
 Världarnas krig (1953) – film från 1953 baserad på romanen
 Världarnas krig (2005) – film från 2005 baserad på romanen
 Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds – musikalbum av Jeff Wayne baserat på romanen
 War of the Worlds (2019 TV-serie) – TV-serie från 2019 för Fox och Studio Canal